Ejby (Køge), plaats grotendeels in gemeente Køge gelegen
 Ejby (Lejre), plaats grotendeels in gemeente Lejre gelegen
 Ejby (Middelfart), plaats (en voormalige gemeente) in gemeente Middelfart gelegen
 Ejby (parochie, Køge), parochie rond Ejby, gemeente Køge
 Ejby (parochie, Middelfart), parochie rond Ejby, gemeente Middelfart